Stanisław Jaxa-Rożen (ur. 7 listopada 1883) – podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, członek Oficerskiego Trybunału Orzekającego
 Stanisław Ludwik Jaxa-Rożen (1906-1985) – pułkownik Wojska Polskiego, syn Władysława

Przypisy